

Iron Fist () — пятый студийный альбом британской рок-группы Motörhead, выпущенный 17 апреля 1982 года на лейбле Bronze Records (в Северной Америке — на лейбле Mercury). Последний альбом группы, записанный в составе Килмистер—Тейлор—Кларк (в мае 1982 года Эдди Кларк покинет группу)

Об альбоме 
Первоначально продюсированием альбома занимался Вик Майл, однако Эдди Кларка не устраивала его работа и он решил заниматься этим самостоятельно. Место за звукорежиссёрским пультом занял Уилл Рейд Дик. В данном составе группа записала альбом, в течение января — марта 1982 года, в студиях Ramport и Morgan, в Лондоне.

В поддержку альбома, с 12 марта по июнь 1982 года группа провела концертный тур.

Список композиций 
Все песни написаны Лемми, Эдди Кларком и Филом Тейлором.

Бонус-треки (CD)

Deluxe edition: Диск 2 (Live in Toronto) 
Композиция «Remember Me, I’m Gone» взята со стороны Б сингла «Iron Fist», все остальные — концертные записи сделанные 12 мая 1982 года на концерте в Торонто, Канада.

Участники записи 
 Иэн Фрэйзер «Лемми» Килмистер — вокал, бас-гитара
 Эдди Кларк — соло-гитара
 Фил «Грязное Животное» Тейлор — ударные

Позиции в чартах

Продажи и сертификация

Примечания

Литература 
 

Альбомы Motörhead
Альбомы Bronze Records